Krumbach, osztrák település, Alsó-Ausztria tartományban
 Krumbach, osztrák település, Vorarlberg tartományban
 Krumbach, német település Bajorországban